Wahgi steht für:
 Wahgi (Fluss), in der Jiwaka Province im Hochland von Papua-Neuguinea
 Wahgi (Tal), in der Jiwaka Province im Hochland von Papua-Neuguinea
 Wahgi-Sprachen, Gruppe von drei Trans-Neuguinea-Sprachen im Hochland von Papua-Neuguinea
 Wahgi (Einzelsprache), zur Gruppe der Wahgi-Sprachen gehörend